Niemcy:
 Grünow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Grünow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte